Torture Garden est un album du groupe Naked City, dirigé par John Zorn. Il s'agit d'une compilation des miniatures hardcores (la plupart des titres ne dépassent pas la minute) que l'on trouve sur le premier disque du groupe Naked City et sur Grand Guignol. Paru en 1989 sur Shimmy, cet album a été réédité chez Tzadik en 1996 pour former l'album Black Box avec Leng Tch'e. La Black Box a été rééditée en 2010. L'album apparaît également dans le coffret The complete studio recordings paru chez Tzadik en 2005.

Titres

Personnel 
 Joey Baron - batterie
 Bill Frisell - guitare
 Fred Frith - basse
 Wayne Horwitz - claviers
 John Zorn - saxophone alto
 Yamatsuka Eye - voix

Liens externes 
 Chronique
 

Album musical sorti en 1990
Album publié par Tzadik Records
Album de John Zorn